Termin APRT ima više značenja.

 Adenin fosforiboziltransferaza, enzim
 Adenin fosforiboziltransferazna deficijencija